Сент-Сюзанн () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Ар'єж
 Сент-Сюзанн () — муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Маєнн
 Сент-Сюзанн () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Ду